Grand Prix Itálie 1983 (oficiálně LIV Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 11. září 1983. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Itálie
Sport v Itálii v roce 1983